AGV kan syfta på:

AGV (tåg)
AGV (truck)